

Griekenland 
Oros Athos, een schiereiland in het noordoosten van Griekenland, waarop de Autonome Monastieke Staat van de Heilige Berg is gevestigd.

Overig 
Athos (musketier), een van de drie musketiers uit het verhaal van Alexandre Dumas
Athos (mythologie), een van de giganten uit Thracië uit de Griekse mythologie
Athos (Stephan Micus), een muziekalbum van Stephan Micus, genoemd naar de berg